Александр Александрович Ше́ршнев (? — 1959) — советский теплоэнергетик, конструктор.

Биография 
Инженер ЦКТИ (Ленинград). 
В 1930-х годах разработал вихревую топку, в которой сжигание фрезерного торфа производилось без предварительной подсушки и размола. Получила название «топки Шершнева».

Кандидат технических наук.

Автор книги: Пневматические топки [Текст] : производственное издание / А. А. Шершнев. — Ленинград ; Москва : Госэнергоиздат, 1949. — 67 с. : ил.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1946) — за создание паровых котлов для сжигания фрезерного торфа

Источники 
 Александр Александрович Шершнев. [Теплоэнергетик. Некролог]. Энергомашиностроение, 1959, No 10, с. 48.
 http://www.ngpedia.ru/id518221p2.html
 Г. Ф. Кнорре и П. М. Волков. Моделирование работы топки Шершнева. Труды Лнгр. теплотехнического ин-та, вып. 4 (1933), стр. 89
Кандидаты технических наук